NRF steht für:

 NATO Response Force, schnelle Eingreiftruppe der NATO
 National Retail Federation
 Neues Rezeptur-Formularium, Standardwerk der Arzneistoffzubereitung, ergänzend zum offiziellen Arzneibuch
 Netto-Raumfläche, siehe Grundfläche (Architektur) #NRF
 Norsk rødt fe (dt.: Norwegisches Rotvieh), norwegische Hausrindrasse
 Nouvelle Revue Française, die von André Gide begründete französische Literaturzeitschrift
 National Research Foundation, Wissenschaftsinstitut in Südafrika
 Nationale Widerstandsfront von Afghanistan, Allianz ehemaliger Mitglieder der sogenannten Nordallianz und weiterer Gegner der Taliban

nrf steht für:

 Normannische Sprache (ISO-639-3-Code)

NRF